Vogue (tijdschrift), een tijdschrift
 Vogue (single), een lied van Madonna
 Vogue (sigaret), een sigaret
 Verschillende platenlabels, waaronder:
Disques Vogue, een frans label
Vogue Records, een voormalig Amerikaans label
 Vogue (dansstijl), een dansstijl

Plaats
 Vogue, Cornwall, een gehucht in Engeland
 Vogüé, een dorp in het departement Ardèche, Frankrijk

Zie ook 
 En Vogue, een Amerikaanse R&B-groep